Awin – przedsiębiorstwo działające w sektorze handlu elektronicznego
 Henryk Awin – dr praw, adwokat w Sanoku, we Lwowie
 Józef Awin – lwowski architekt pochodzenia żydowskiego

Przypisy